Сан Фелипе дел Ринкон има више значења:

 Сан Фелипе дел Ринкон (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе дел Ринкон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику